Zion Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Zion Church (Rome, New York), NRHP-ID 97000950
 Zion Church (Brownsville, Tennessee), NRHP-ID 78002601

Siehe auch:
 Zion Baptist Church
 Zion Episcopal Church
 Zion Evangelical Lutheran Church
 Zion Lutheran Church
 Zion Presbyterian Church
 Zionskirche